Angeli e demoni – romanzo di Dan Brown del 2000
 Angeli e demoni – film di Ron Howard del 2009, tratto dal romanzo omonimo
 Angeli e demoni – manga di Hirotaka Kisaragi del 2002-2004
 Angeli e demoni – singolo del 2019 di Mondo Marcio feat. Mina